Барон Фердинанд Фёдорович фон Винценгероде или Винцингероде (; 1770—1818) — русский генерал от кавалерии и генерал-адъютант немецкого происхождения из старинного рода Винцингероде, герой Отечественной войны 1812 года, во время которой командовал «летучими» кавалерийскими отрядами русской армии.

Биография 
Фердинанд фон Винценгероде происходил из старинной тюрингенской фамилии. Подданный Гессен-Касселя. Службу начал в гессенской армии. В 1790 году Винцингероде вступил добровольцем в австрийскую армию и принял участие в борьбе с якобинцами в Нидерландах. В 1797 году Винцингероде перешёл в русскую службу. В следующем году он был назначен адъютантом к великому князю Константину Павловичу. Сделав с ним Итальянскую кампанию 1799 года и быстро продвигаясь в чинах, Винцингероде уже в 1802 году был возведён в звание генерал-адъютанта.

Во время войны 1805 года он был послан Кутузовым для переговоров с Мюратом. Благодаря искусному ведению этих переговоров русская армия выиграла два перехода при своём затруднительном отступлении.

В 1809 году Винценгероде, опять перешедший в австрийские войска, был ранен в сражении под Асперном, где картечная пуля раздробила ему ногу.

В 1812 году Винценгероде снова поступил на русскую службу. В Смоленске он собирал войска, а после соединения 1-й и 2-й армий получил Особый кавалерийский отряд, с которым прикрывал Петербургский тракт. Винценгероде является первым партизаном этой войны. Во главе отряда 19 августа он совершил дерзкий налёт на Витебск, во время которого взял 800 пленных. Впрочем, из-за своего иностранного происхождения он был гораздо менее популярен среди простого люда и солдат, чем такие его подчинённые, как конфликтовавший с ним Денис Давыдов и даже его «правая рука» А. Х. Бенкендорф.

По вступлении неприятеля в Москву Винценгероде занял Тверскую дорогу. Когда Наполеон начал готовить отступление своей армии, Винцингероде двинулся к Москве и 10 октября прибыл со своим авангардом к Тверской заставе. Здесь, узнав о данном маршалу Мортье приказании взорвать Кремль, Винцингероде отправился к нему для переговоров, но был взят в плен. Был едва не расстрелян Наполеоном, который знал, что Винцингероде родом из Гессена, входившего в состав созданного корсиканцем в 1807 году Вестфальского королевства. Только личное вмешательство императора Александра I спасло Винцингероде от смерти. Из-за плена Винценгероде Кутузов получил сведения об оставлении Наполеоном Москвы с опозданием на 4 дня .

При следовании под конвоем к западным границам России Винцингероде был освобождён партизанским отрядом А. И. Чернышёва на перегоне между Минском и Вильно.

В начале 1813 года Винценгероде командовал кавалерийским отрядом, а в сражении под Люценом — всею конницей союзников. После перемирия он участвовал в сражениях под Грос-Береном, Денневицем и Лейпцигом, а затем принимал участие и в кампании 1814 года.

Скончался 16 июня 1818 года в Висбадене, куда приехал на лечение: «Найден был сидевшим под деревом, в виде спящего». Похоронен 18 июня на кладбище близ Римских ворот. Могила сохранилась.

Семья 
С 19 сентября 1801 г. был женат на польской графине Елене Ростворовской (1783—1829), сын от которой, Фердинанд (1809—1886), также поступил на русскую военную службу и дослужился до чина генерал-лейтенанта.

Послужной список 

 7 июля 1797 года — вступил в службу из гессенской службы, из майоров, принят в русскую тем же чином по армии, с назначением адъютантом к Его Высочеству цесаревичу, с ношением мундира л.-гв. Измайловского полка.
 15 мая 1798 года — награждён орденом Св. Анны 3 ст.
 25 мая 1798 года — пожалован полковником в л.-гв. Измайловском полку, с оставлением в прежней должности.
 3 февраля 1799 года — исключён из службы без абшида.
 12 ноября 1801 года — принят тем же чином из цесарской службы в свиту Его Величества по квартирмейстерской части.
 12 апреля 1802 года — назначен генерал-адъютантом.
 16 мая 1803 года — назначен шефом Одесского гусарского полка.
 29 октября 1805 года — за Кремс награждён орденом Св. Георгия 3 ст.
 3 января 1807 года — по прошению уволен от службы, с мундиром.
 11 мая 1812 года — принят из отставных генерал-лейтенантов австрийской службы в русскую генерал-майором и назначен адъютантом к Его Величеству.
 16 сентября 1812 года — за отличие в сражениях произведён в генерал-лейтенанты, с сохранением звания генерал-адъютанта.
 9 октября 1812 года — за изгнание французов из Москвы награждён орденом Александра Невского.
 2 февраля 1813 года — за сражение при Калише и взятие его награждён орденом Св. Георгия 2 ст.
 21 апреля 1813 года — за сражение при Люцене награждён орденом Св. Владимира 2 ст.
 8 октября 1813 года — за храбрость произведён в генералы от кавалерии.
 2 февраля 1814 года — за штурм и взятие крепости Суассона награждён орденом Св. Владимира 1 ст.
 14 марта 1814 года — золотой шпагой за дела.
 9 апреля 1816 года — назначен командиром 2-го пехотного корпуса.
 15 марта 1817 года — уволен в отпуск до излечения болезни.
 25 июня 1817 года — назначен командиром Отдельного Литовского корпуса и состоять под начальством Его Императорского Высочества цесаревича.
 10 июля 1818 года — высочайшим приказом исключён из списков умершим.

Память 
В городах Вена, Ганновер и Лейпциг есть улицы названые в честь него. В австрийской столице в 22 округе есть улица Винтцингеродештрассе в двух немецких городах Винцингеродевек и Винтцингеродевек соответственно.

Источники 
 
 Лев Толстой. Война и мир. с. 4 (Винценгероде)

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Партизаны 1812 года
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)